АПР, Футбольний клуб «Армія Патріотів Руанди» або просто АПР (англ. Armée Patriotique Rwandaise Football Club) — професіональний руандійський футбольний клуб.
 Токан-Сент-Апр, Тока́н-Сент-Апр (фр. Tocane-Saint-Apre) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.